Reznikov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Resnikow (Alexander Reznikov; 1960–2003), russischer Mathematiker
 Hanon Reznikov (1950–2008), amerikanischer Theater- und Film-Schauspieler, Autor, Regisseur